Francesco Fiorani – calciatore italiano
 Gianpiero Fiorani – banchiere e dirigente d'azienda italiano

Pagine correlate
Fiorano